Натуральне число 1963
 1963 рік до нашої ери
 1963 рік нашої ери